Sograf ist der Familienname folgender Personen:

 Dimitar Sograf (1796–1860), bulgarischer Maler
 Nikolai Jurjewitsch Sograf (1851–1919), russischer Zoologe, Anthropologe und Hochschullehrer
 Sachari Sograf (1810–1853), bulgarischer Ikonenmaler